Francis Conyngham (zm. 1787) – anglo-irlandzki arystokrata i polityk, 2. baron Conyngham
 Francis Conyngham (1797–1867) – anglo-irlandzki arystokrata i polityk, 2. markiz Conyngham
 Francis Conyngham (1832–1880) – anglo-irlandzki polityk, lord